YMI steht für:
 Flughafen Minaki, Ontario, Kanada (IATA-Code)

ymi steht für:
 Moji, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung